Tufeni se poate referi la:
Tufeni, Olt
Tufeni, Prahova